СССР  впервые участвовал на летних Паралимпийских играх 1988 и был представлен 22 спортсменами в двух видах спорта - лёгкая атлетика и плавание. Вадим Калмыков завоевал в Сеуле четыре золота — в прыжках в высоту, длину, тройном прыжке и пятиборье. Тамара Панькова выиграла сразу три золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике. Советские спортсмены завоевали 56 медалей, из которых 21 золотая.

Медали

См. также 
 СССР на Паралимпийских играх
 СССР на летних Олимпийских играх 1988

1988
Страны на летних Паралимпийских играх 1988 года
Спорт в СССР в 1988 году